Мусса Дембеле:
 Дембеле, Мусса (род. 1987) — бельгийский футболист.
 Дембеле, Мусса (род. 1988) — сенегальский легкоатлет.
 Дембеле, Мусса (род. 1996) — французский футболист.